Antun pl. Cuvaj Carevdarski (Bjelovar, 1854. – Zagreb, 1927.) - hrvatski pedagog, osnivač Hrvatskog školskog muzeja

Rodio se u Bjelovaru 1854. godine. Njegov otac Juraj Cuvaj bio je gradonačelnik Bjelovara, a brat Slavko Cuvaj hrvatski ban. Završio je učiteljsku školu. Bio je učitelj u bjelovarskoj realki iz koje je nastala bjelovarska gimnazija. Bio je i ravnatelj građanske škole u Sisku. U školi je osnovao školsku radionicu za likovno oblikovanje, izradu nastavnih pomagala, igračaka i za popravke. Radovi učenika dobili su priznanja u njemačkom gradu Görlitzu, Karlinu (nekada samostalni grad, od 1922. dio Praga) i u Budimpešti priznanje cara Franje Josipa I. Napisao je knjigu "Građa za povijest školstva kraljevina Hrvatske i Slavonije od najstarijih vremena do danas". Prvo izdanje knjige izašlo je u pet svezaka, a drugo u jedanaest svezaka. Osnovao je Hrvatski školski muzej u Zagrebu 1901. godine. s ciljem prikupljanja, proučavanja i izlaganja građe iz prošlosti i sadašnjosti hrvatskoga školstva i pedagogije.

Vanjske poveznice 
 Fotografija Antuna Cuvaja

Izvori 

Hrvatski pedagozi
Životopisi, Bjelovar